MAAP est une abréviation pouvant se référer au :
 ministère de l'Agriculture (France) ;
 musée d'art et d'archéologie du Périgord de Périgueux ;
 MakeUp Art Academy Paris, une école française de maquillage.

Abréviation